Hetz steht für:
 Hetz (Partei), Partei in Israel (2006–2012)

Hetz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hetz (1913–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Hetz (1942–2012), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Hets

Abkürzung